Гез; Ґез

 Андреа Ґез (* 1965) — американська науковець-астроном, доктор філософії, професор кафедри фізики та астрономії у Каліфорнійському університеті.
 Гез Олег Валентинович (* 1974) — голова правління компанії Укрнафта.

 Гез — місто в центральному Ірані, остан Ісфахан. Входить до складу шахрестана Борхар-е-Мейме.
 Бендер-Гез — місто в північній частині Ірану, остан Голестан. Адміністративний центр шахрестана Бендер-е-Газ.